

Serjico Guro 
Es un personaje ficticio del universo de Rurouni Kenshin, creado por Nobuhiro Watsuki e inspirado en un miembro del Shinsengumi.

Serjico Guro nació en 1848 en Kioto, Japón. Destaca por ser el comandante de la tropa número 5 del grupo Shinsengumi y por su gran parecido físico a Kenshin Himura. Al final de la era Tokugawa se convirtió en un asesino y fue uno de los dos sobrevivientes del grupo Shinsengumi junto con Hajime Saito, cambiando su nombre por Kanryu Takeda para no ser reconocido. Al pasar 11 años de la restauración Meiji, este se encuentra con Kenshin y lucha contra él, pero la pelea es interrumpida por jefes de la policía. Desde aquel incidente, Serjico huye y al pasar 2 semanas, se une al grupo Koshatsu comandado e integrado por Soryu Mujita, uno de los sobrevivientes de la batalla de Boshin a finales del periodo Tokugawa. 

El grupo Koshatsu es un grupo militarista que abarca un pequeño ejército de soldados ninjas y espadachines practicantes de las artes del Shushitzu con el objetivo de desterrar al gobierno Meiji y así, asumir al poder Soryu Mujita restableciendo el Japón al mando de muchos asesinos y así crear un Japón poderoso.

A todo esto, Kenshin, Saito, Sanosuke y Aoshi Shinomori con ayuda del grupo Oniwavanshu con Kaoru y Yahiko deciden impedir que el Koshatsu cumpla su objetivo. Kenshin, Saito, Sanosuke y Aoshi se encargan de los 5 comandantes del Koshatsu y del jefe principal, Mujita. El Oniwavanshu con la ayuda de Kaoru y Yahiko luchan contra las tropas débiles del Koshatsu. Dentro de los 5 comandantes poderosos, Serjico era uno de ellos (podríamos decir el más fuerte) y pelea contra Saito derrotándolo, pero no lo mata. Se comenta o mejor dicho en teoría, que Serjico no lo mata por ser parte (Saito) del grupo Shinsengumi. Luego de acabar con Saito se enfrenta a Kenshin debilitándolo mucho, pero gracias al segundo golpe del principio secreto Amakakeru Ryu No Hirameki, Kenshin logra derrotar a Serjico dejándolo inconsciente. 

En general, Serjico Guro con el falso nombre de Kanryu Takeda es más fuerte que Saito y Kenshin pero se dice que por haber combatido antes con Saito, Serjico lo derrota con el principio secreto del Gatotsu, el Rensuki o mejor dicho "Gatotsu invertido"(una técnica que Saito no pudo dominar ni perfeccionar), lo cual le saca mucha energía y es una posible justificación de su derrota contra Kenshin. 

Serjico muere en 1918 de problemas del corazón en un hospital de Kobe.

Estilo Gatotsu 

Técnicas de ataque (Gatotsu)

Ishiki : Este es el Gatotsu normal

Nishiki : El nishiki consiste en golpear hacia abajo desde un ángulo superior utilizando el gatotsu.

Shanshiki : Es el utilizado para el combate aéreo.

Técnica Secreta # 0 del Shinsengumi : Eleva el cuerpo usando un salto que no necesita grandes espacios y desde ahí se ataca con el clásico Gatotsu.

Principio Secreto Gatotsu "Rensuki" o "Gatotsu invertido" : Consiste en atacar apuñalando al adversario y desde el pequeño traspaso, realizar un corte desde adentro del cuerpo matando al contrincante en solo segundos o al instante. Es una posición diferente a la de todos los Gatotsus.

Biografía 

Serjico Guro nació en 1849, en la ciudad de Kioto, Japón. 

Con solo 6 años vio a sus padres ser asesinados por un grupo de asesinos asaltantes. A partir de ese momento los asesinos le perdonan la vida, pero a cambio de eso lo hacen trabajar como esclavo para ellos. 

Desde los 6 hasta los 12 años sufrió mucho hasta que un día, un espadachín llamado Dogo Kamishi de 23 años lo rescata de esos sujetos que lo atormentaron tanto y se va a vivir con Dogo quien más tarde sería su maestro.

A los 13 decide aprender las artes del Kendo y más adelante el estilo Gatotsu. En aquella época solo había dos maestros del Gatotsu: Hio Kasuchi (quien fue maestro de Saito y Okita) y Dogo Kamishi quien enseñó al miembro más joven y nuevo del grupo Shinsengumi, Serjico Guro.

Grupo Koshatsu 

El grupo Koshatsu está compuesto por 150 hombres y los 5 capitanes principales quienes comandaban a las tropas. Además de comandar a las tropas, también protegían al comandante principal y líder del grupo, Soryu Mujita (el más fuerte). Los 5 capitanes o comandantes eran:

1º Serjico Guro
2º Kiro Shiroma
3º Kudai Mujita (hermano menor de Soryu Mujita)
4º Jiro Chidini
5º Isuchi

El objetivo del grupo es desterrar al gobierno Meiji y así, Soryu Mujita asumir el poder. Su objetivo es muy parecido al de Makoto Shishio; crear un Japón poderoso con muchos asesinos que restablezcan el orden matando a los malos y sacrificando a inocentes, en otras medidas. 

Serjico Guro: Su especialidad es el Gatotsu.
Kiro Shiroma: Su técnica secreta y muy poderosa es el Senji o bien dicho "Corte espiritual".
Kudai Mujita: Futain Okiwami o técnica de "Doble Impacto".
Jiro Chidini: Shushitsu con 2 cuchillas y técnica secreta de las "Cadenas mortales".
Isuchi: Técnica de la "Espada gigante".

Soryu Mujita: Estilo Misi Ryu Gi o técnica de la "Espada de Zeus". Este es el más poderoso de todo el grupo y se caracteriza por su técnica de los rayos eléctricos mortales a través de una espada especial para producir electricidad a través del calor.

En general el más fuerte de los cinco comandantes es Serjico Guro, luego le sigue Kiro Shiroma (quien no brinda mucha diferencia de poder con Serjico), después le sigue Kudai Mujita, luego Jiro Chidini y por último, el más débil es Isuchi.

Referencias 

Personajes de Rurouni Kenshin